Gretzschel ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gretzschel (1906–1979), deutscher Boxmanager
 Liselotte Gretzschel (1920–1976), deutsche Politikerin (SED), MdV 
 Matthias Gretzschel (* 1957), deutscher Journalist, Theologe und Schriftsteller